Los términos Une o UNE pueden referirse a:
UNE, Asociación Española de Normalización.
UNE, conjunto de normas tecnológicas en España.
UNE, Universidad Nacional del Este en Ciudad del Este, Paraguay.
UNE, Universidad Nueva Esparta en Caracas, Venezuela 
UNE, Organización Política venezolana.
UNE, Universidad de Especialidades en Guadalajara, Jalisco, México. 
UNE, Universidad del Noreste en Tampico, México.
UNE, Universidad de Ecatepec en México.
Une, municipio en Colombia.
UNE, Unión de Editoriales Universitarias Españolas.
UNE, televisión local de España.
UNE, sindicato de educadores de Ecuador.
UNE, empresa de telecomunicaciones colombiana.
UNE, organización antifranquista española creada en Francia.
UNE, organización estudiantil brasileña.
UNE, Universidad Nacional de Educación en Perú.
Ubuntu Netbook Edition, versión de Ubuntu destinada a Netbooks.